Tebenna är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Gustaf Johan Billberg 1820. Tebenna ingår i familjen gnidmalar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Gnidmalar
Tebenna